Ложок — название населённых пунктов:

Россия 
 Ложок — деревня в Лужском районе Ленинградской области.
 Ложок — посёлок в Новосибирском районе Новосибирской области.

См. также 
 Ложок — другое название каннелюры.
Ложок — средняя грань кирпича.